Orchetypus är ett släkte av insekter. Orchetypus ingår i familjen Chorotypidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Orchetypus